Farciminaria är ett släkte av mossdjur. Farciminaria ingår i familjen Farciminariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Farciminaria